The New Clerk – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The New Clerk – film del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company